Ел Нопалито има више значења:

 Ел Нопалито (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ел Нопалито (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Нопалито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Нопалито (Тангамандапио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Нопалито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Нопалито (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Нопалито (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопалито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Нопалито, Ла Канделарија (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику